У́ровень жизнеспосо́бности языка́ () — оценка, присваиваемая ЮНЕСКО включённым в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения» () языкам в соответствии с 9 критериями, из которых наиболее важным считается передача языка между поколениями.

Уровни угрозы 

Как видно, абсолютное число носителей не играет существенной роли: например, на острове Питкэрн менее 100 носителей местного креольского языка, отнесённого к уязвимым, в то время как язык дурува, имеющий в Индии более 50 тысяч носителей, отнесён к находящимся на грани исчезновения. Гораздо важнее, насколько хорошо язык передаётся следующим поколениям, что наиболее очевидно из количества детей, на нём говорящих, а также из среднего и минимального возраста говорящих.

Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения 

«Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», изданный в 2010 году, содержит около 2500 языков. Теперь в статус мёртвых языков могут перейти более трети живых языков планеты. К примеру, эякский язык стал мёртвым со смертью последнего его носителя — Мэри Смит Джонс (Аляска). Ещё на 1492 языках планеты говорят менее двух тысяч человек.

Согласно атласу, на территории России под угрозой находится 116 языков.

Важность сохранения языков 
Сохранение всех, даже малораспространённых языков, очень важно как с точки зрения сохранения культурного разнообразия человечества, так и с научной — многие исчезающие языки ещё плохо описаны лингвистами (иногда даже почти не описаны) и представляют большой интерес для сравнительно-исторического языкознания, этнографии, и этнологии, культурной антропологии.

Примером такого языка является вымерший, но возрождаемый эякский язык — исследование его фонетики лингвистом Майклом Крауссом привело к появлению гипотетической языковой семьи на-дене.

21 июня 2012 года компания Google Inc. сообщила о проекте по спасению вымирающих языков (Endangered Languages Project). Суть проекта состоит в создании сайта, на котором централизованно представлена информация о языках, находящихся на грани исчезновения. Всего в базе данных сайта на 21 июня 2012 было 3054 языка. Географическое расположение носителей языка можно посмотреть на специальной интерактивной карте. Есть в проекте и редкие языки, встречающиеся на территории России. Среди них несколько диалектов саамского, водский язык, хантыйский язык и многие другие.

Работая над восстановлением мёртвого вавилонского языка в 2018 году лингвисты Кембриджского университета сняли короткометражный фильм «Бедный человек из Ниппура», герои которого говорят исключительно на вавилонском языке, распространённом ранее в странах Месопотамии. Работая над проектом, учёные университета восстановили исчезнувший язык вплоть до особенностей произношения тех или иных его звуков.

На важность сохранения языков мира указывает и то, что 2019 год был объявлен Международным годом языков коренных народов.

Примечания

См. также 
 Исчезающие языки
 Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения
 Последние носители языков
Возрождение языков

Ссылки 
 Красная книга языков Европы
 Интерактивный атлас языков мира, находящихся в опасности
 Руководство для авторов статей издания «Языки мира»

Языки
Социолингвистика
Языковые права